

Patronyme 

 Edward Lee Thorndike (1874-1949), psychologue et professeur d'université américain fondateur du béhaviorisme ;
 Lynn Thorndike (1882-1965), historien américain, frère d'Edward L. Thorndike ;
Robert Ladd Thorndike (1910-1990), psychologue américain, fils d'Edward Lee Thorndike ;
 Robert M. Thorndike (1943-), psychologue et universitaire américain, connu pour ses travaux en psychométrie, petit-fils d'Edward Lee Thorndike ; 
 Stewart Thorndike, actrice, scénariste et réalisatrice américaine ;
 Sybil Thorndike (1882-1976), actrice britannique.

Toponyme 

 Thorndike, ville américaine de l'État du Maine.